Ко́бзарев — восточнославянская фамилия. Известные носители:
 Кобзарев, Александр Ильич (род. 1952) — старший тренер сборной России по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
 Кобзарев, Владимир Александрович (род. 1957) — советский, украинский футболист и тренер.
 Кобзарев, Иван Васильевич (1930—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Кобзарев, Игорь Юрьевич (1932—1991) — советский физик-теоретик, специалист по ядерной физике и теории гравитации.
 Кобзарев, Юрий Борисович (1905—1992) — советский учёный в области радиотехники и радиофизики, один из основоположников радиолокации в СССР.

 Кобзарева, Елена Игоревна (1963—2014) — доктор исторических наук (2007), старший научный сотрудник Института российской истории РАН.